Billy Down ist der Name folgender Personen:

* Billy Down (Fußballspieler, 1898) (William Down; 1898–1977), englischer Fußballspieler
 Billy Down (Fußballspieler, 1963) (William Frederick Down; * 1963), englischer Fußballspieler